krąg – jedna z jednostek organizacyjnych harcerstwa
 krąg – termin socjologiczny określający niesformalizowaną zbiorowość jaką otacza się dana jednostka
 Krąg – wydawnictwo podziemne w PRL

3 miejscowości w Polsce:

 Krąg – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Krąg – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Krąg – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

2 jeziora w Polsce:
 Krąg – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Krąg – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Filmy
 Krąg – film z 1964 roku reżyserii Rogera Vadima
 Krąg – film z 2000 roku w reżyserii Jafara Panahiego
 The Ring: Krąg – horror japoński z 1998 roku w reżyserii Hideo Nakaty
Gry
 Krąg – Magowie Kręgu / Spellforce

Zobacz też 
 kamienny krąg
 kręg